Лотере́я:
 Лотерея
 Лотерея (рассказ) — рассказ Ширли Джексон, наиболее известное её произведение.
 Лотерея (телесериал) — американский постапокалиптический телевизионный сериал 2014 года.